Юхимчук — украинская фамилия. Известные носители:

 Юхимчук, Александр Харитонович (1900—1990) — советский военачальник, генерал-майор.
 Юхимчук, Иван Ильич (1903—1963) — советский военачальник, генерал-майор авиации.
 Юхимчук, Фёдор Филиппович (1906—1988) — советский учёный, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент АН УССР.